Saint-Florent (Alta Córsega)
 Saint-Florent (Loiret)
 Saint-Florent-des-Bois
 Saint-Florent-le-Vieil
 Saint-Hilaire-Saint-Florent
 Saint-Florent-sur-Auzonnet
 Saint-Florent-sur-Cher